

Geografia

Austria 
 Thal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Francja 
 Thal-Drulingen – gmina
 Thal-Marmoutier – gmina

Niemcy 
 Thal – dzielnica Bad Pyrmont

Pakistan 
 Thal – miasto w prowincji Chajber Pasztunchwa

Osoby 
 Eric Thal – amerykański aktor
 Lilli Thal – niemiecka pisarka
 Nadine Thal – niemiecka piłkarka nożna
 Ron Thal – amerykański muzyk
 Thal Abergel – francuski szachista

Inne 
 Thal – pałac w Belgii
 Thal – pustynia w Pakistanie

Zobacz też 
 Tal